Медвежанка — название населённых пунктов:

Россия 

 Медвежанка — посёлок в Кетовском районе Курганской области.

Украина 

 Медвежанка — село в Свердловском районе Луганской области.